Макру́шина — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носительницы 
 Макрушина, Татьяна Владимировна — артистка Республиканского русского драматического театра Республики Башкортостан, народная артистка РБ.

Топоним  
Название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Макрушина — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Макрушина — деревня в Грязинском районе Липецкой области. См. также